My Daddy Can Whip Your Daddy — перший міні-альбом американської групи Disciple, який був випущений 27 жовтня 1997 року.

Композиції 
 My Daddy Can Whip Your Daddy – 3:16
 Pharisee – 3:44
 Fill My Shoes – 4:34
 Fall On Me – 3:12
 Easter Bunny – 3:23

Джерела 
 My Daddy Can Whip Your Daddy  allmusic
 My Daddy Can Whip Your Daddy  last.fm

Альбоми Disciple